Декејтур има више значења:
 Округ Декејтур (Џорџија)
 Округ Декејтур (Ајова)
 Округ Декејтур (Индијана)
 Округ Декејтур (Канзас)
 Округ Декејтур (Тенеси)
 Декејтур (Џорџија)
 Декејтур (Алабама)
 Декејтур (Илиноис)
 Декејтур (Тексас)
 Декејтур (Арканзас)
 Декејтур (Мисисипи)
 Декејтур (Мичиген)
 Декејтур (Небраска)